Trinker ist der Familienname folgender Personen:
 Bastian Trinker (* 1990), österreichischer Tennisspieler
 Heike Trinker (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Josef Trinker (1815–1873), leitender Ingenieur einer Mine in der Steiermark und Namensgeber für das bernsteinähnliche fossile Harz Trinkerit

Trinker steht umgangssprachlich für Alkoholiker und ist Bestandteil folgender Titel:
 Der Trinker (Roman), Roman von Hans Fallada und zwei Verfilmungen
 Die Legende vom heiligen Trinker, Novelle von Joseph Roth